Tr3s Monos és el nom d'un grup de música de Saragossa que es forma l'any 2003, integrat pels MCs Pablo Carrouché i Sharif Fernández, i el seu productor Lex Luthorz. El grup es va separar l'any 2009, alliberant el seu treball editat.
Realitzaven ritmes rapers amb música delicada i lletres de gran profunditat.

Discografia 
Tr3s Monos ha llançat treballs autoproduïts com:
 Donem 2006 (2006)
 Música Per als teus Ulls (LP) (2007)
 Qui és Simone Staton? (Maxi) (2007)
 Buscant a Simone Staton(2008)

Referències

Enllaços externs 
 Tr3s Micos - Química (amb Rapsusklei) Youtube
 Tr3s micos – Emsis Youtube
 Tr3s Micos - Recopilació completa Youtube

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/tr3s-monos-hay-hacer-rap-letras-cabales-reivindicativas_510160.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/mas-alla-margenes_927738.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/sharif-acerca-sus-rimas-sobre-margenes_927285.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/soy-rapero-menos-rapero-escena_833145.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/fechas-rap-zaragozano_833142.html

Grups de música aragonesos